Delivering the Goods – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Société Générale des Cinématographes Éclipse
Delivering the Goods – cortometraggio del 1924 diretto da Edward I. Luddy (Edward Ludwig)
Delivering the Goods – cortometraggio del 1929 diretto da Sam Newfield